Дорофей Никитович Музалёв (1923—1995) — советский , деятель образования, заслуженный учитель школы Карельской АССР (1959), Заслуженный учитель школы РСФСР (1962), Отличник народного просвещения.

Биография 
В 1937 году окончил семилетку, в 1941 году — Дмитровское педагогическое училище.

Участник Великой Отечественной войны, воевал на Юго-Западном, затем на IV Украинском фронтах, разведчик.

После демобилизации в 1946—1948 годах работал учителем в Володарском районе (Донецкая область), два года учился в Ворошиловоградском пединституте.

В 1948—1951 годах — студент исторического факультета Карело-Финского госуниверситета, получил диплом с отличием.

В 1951—1963 годах — директор школы рабочей молодёжи № 5 в Петрозаводске.

В 1963—1981 годах — директор средней школы № 30 в Петрозаводске.

В 1981—1991 годах работал заведующим отделом в Институте усовершенствования учителей Карельской АССР.

Память 
17 июня 1999 года средней школе № 30 Петрозаводска присвоено имя Дорофея Никитовича Музалёва. В настоящее время — «Гимназия № 30 имени Музалёва Д. Н.».

На здании школы размещена памятная доска в честь Музалёва Дорофея Никитовича.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 242—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Музалёв Д. Н.

Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники ПетрГУ
Заслуженные учителя школы Карельской АССР